Rushden & Diamonds FC (celým názvem: Rushden & Diamonds Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Irthlingborough v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1992 po fúzi klubů Rushden Town FC a Irthlingborough Diamonds FC. V roce 2011 byl klub kvůli dluhům ve výši 750 000 liber poslán londýnským Vrchním soudem do likvidace. Po jeho zániku byl ve městě založen nový klub AFC Rushden & Diamonds. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Nene Park s kapacitou 6 441 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1998/99, 1999/00
 EFL Cup
 2. kolo: 2001/02, 2002/03
 FA Trophy
 Semifinále: 1994/95
 EFL Trophy
 2. kolo (Jih): 2003/04, 2005/06
 FA Vase
 2. kolo: 1992/93

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1992–1994: Southern Football League (Midland Division)
 1994–1996: Southern Football League (Premier Division)
 1996–2001: Conference National
 2001–2003: Football League Third Division
 2003–2004: Football League Second Division
 2004–2006: Football League Two
 2006–2007: Conference National
 2007–2011: Conference Premier

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1992
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2011
Northamptonshire